Ряпой — остров в северной части Ладожского озера. Голая пологая скала. Финское название — . Расположен между островом Мантсинсаари и Валаамом. Находится в 7 км к западу от острова Мантсинсаари, в 8 км от группы Крестовых островов, 21 км от Валаама. Протяженность острова с запада на восток — 200 метров, с юга на север — 150 метров. Во время шторма полностью заливается водой.

На острове встречаются ладожские кольчатые нерпы.

На острове расположен навигационный знак.

Этимология 

После обретения независимости Финляндией в 1917 году, как это водится у малых народов, — в стране начался тотальный принудительный переход на национальные названия и борьба с «иностранным влиянием». Ряпой остров стал называться Repoluoto.

Можно предположить, что название произошло от  — лиса (у карелов и вепсов «reboi»).
Возможно имя произошло от русского слова «рябой».

Артиллерийская батарея 
До советско-финской войны 1939 года, финны установили на острове два 75 мм орудия, но впоследствии их сняли. Вероятно пушки стояли на деревянных основаниях, либо были полевые орудия на колесных лафетах.

Примечания 

Питкярантский район
Острова Ладожского озера